Efternavnet Aamund bæres af flere personer:

 Asger Aamund – (født 1940), erhvervsleder
 Jane Aamund – (født 1936), forfatter, søster til Asger
 Malou Aamund – (født 1966), can.merc., Asgers Aamunds datter